Порі (Pori, Björneborg) — одинадцяте за розмірами місто Фінляндії , розташоване на її західному узбережжі. 
 1499 Порі (1499 Pori) — астероїд головного поясу .